François Arnaud, abbé de Grandchamp, né le  à Aubignan et mort le  à Paris, est un homme d’Église, bibliothécaire, journaliste et académicien français.

Biographie 
François Arnaud fait ses études au collège des Jésuites à Carpentras, puis à Viviers, près de Valence, au petit séminaire. Ordonné prêtre, il revient à Carpentras. Son père, violoniste, lui donne le goût pour la musique. 

Il arrive à Paris en 1753, où il devient bibliothécaire auprès du duc Louis de Würtemberg, lieutenant-général des armées du roi. Il dirige le Journal étranger, de janvier 1760 à septembre 1762, avec Jean Baptiste Antoine Suard, puis fonde en 1764 La Gazette littéraire de l'Europe. Dès 1766, il dirige La Gazette de France, puis devient dès 1771 un contributeur au Journal de Paris. Ses contributions personnelles dans ces journaux constituent l'essentiel de sa production littéraire.

Il fréquente entre autres les salons de la Suissesse Suzanne Necker et de Julie de Lespinasse.

Ses relations lui ouvrent les portes de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1762, puis de l'Académie française le 11 avril 1771 (fauteuil 15). Les Mémoires qu'il y adresse portent surtout sur l'Antiquité grecque.

Dans la querelle des Gluckistes et des Piccinnistes, il prit le parti de Gluck.

Œuvres 
 Caractère des langues anciennes, comparées avec la langue françoise, discours de réception, prononcé le 13 mai 1771.
 Œuvres, Paris, Collin, 1808 "  3 vol. in 8.

Notes

Liens externes 
 
 
 Sa notice sur le site du Dictionnaire des journalistes.

Naissance en juillet 1721
Décès en décembre 1784
Décès à Paris
Membre de l'Académie française
Naissance à Carpentras
Bibliothécaire français
Journaliste français du XVIIIe siècle
Académie des inscriptions et belles-lettres
Décès à 63 ans